Безіменна — річка в Україні, в Звягельському районі Житомирської області. Права притока Телини (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 11 км. Площа басейну 41 км². Річка повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на південному заході від Осівки. Тече переважно на південний захід через Льонівку, Чміль і в Здоровці впадає у річку Телину, праву притоку Уборті.

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви